Copper Mountain ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Copper Mountain (Colorado), Berg und Wintersportgebiet im Summit County 
 Copper Mountain (Alaska) auf der Prince-of-Wales-Insel
 Copper Mountain (Idaho)
 Copper Mountain (Montana)
 Copper Mountain (Nevada)
 Copper Mountain (South Dakota)
 Copper Mountain (Washington)
 Copper Mountain, alternativer Name für den Peak Mountain, Connecticut

in Kanada:
 Copper Mountain (Alberta)
 Copper Mountain (Boundary Country) in British Columbia

Copper Mountain ist der Name folgender Orte:
 Copper Mountain (Ort, Colorado), Census-designated place im Summit County, Colorado, Vereinigte Staaten
 Copper Mountain (Similkameen Country) in British Columbia, Kanada

Copper Mountain steht für:
 Copper Mountain, Originaltitel von Spaß am Copper Mountain, kanadischer Film von David Mitchell (1983)